Бойчу́к — українське прізвище, походить від імені Бойко або слова бойко:

Відомі носії 
 Бойчук Авксентій — священик, педагог, церковний діяч.
 Бойчук Алла Володимирівна ( 1963) — українська вчена у галузі медицини, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України (2020).
 Бойчук Андрій Прокопович (1918 — 1985) — літератор, педагог.
 Бойчук Богдан Миколайович — поет, член Нью-Йоркської групи.
 Бойчук Андрій Михайлович (1976) — керівник Івано-Франківської ОДА
 Бойчук Богдан Романович — вчений-медик.
 Бойчук Богдан Сергійович — український футболіст, нападник.
 Бойчук Василь Іванович — український учений-фізик.
 Бойчук Василь Іванович — єпископ Коломийський і Косівський Іоан.
 Зак Бойчук — канадський хокеїст.
 Бойчук Іван Васильович (*21 жовтня 1951) — український політик, народний депутат України 3-го скликання.
 Бойчук Іван Іванович (*19 жовтня 1974) — поет.
 Бойчук Іван Михайлович — канадський політичний діяч українського походження.
 Бойчук Іван Павлович — громадський діяч у Канаді.
 Бойчук Ігор Васильович (*2 серпня 1963) — громадський діяч, заслужений журналіст України.
 Бойчук Ігор Васильович (*10 січня 1994) — український футболіст.
 Бойчук Ігор Іванович (20 вересня 1947 року) — український лісівник, заступник директора ДП «Осмолодське ЛМГ», член-кореспондент Лісівничої академії наук України, Української екологічної академії наук.
 Бойчук Ірина Олександрівна (1937, Одеса) — радянський і український художник по костюмах. Член Національної спілки художників України (2000).
 Бойчук Марта Ігорівна (*7 липня 1989) — українська спортсменка, яка спеціалізується на стрільбі з пневматичного пістолета.
 Бойчук Михайло Львович (*10 жовтня 1882 — †13 липня 1937) — український художник, маляр-монументаліст, лідер групи «бойчукістів».
 Бойчук Олександр Андрійович (*30 червня 1950) — український математик.
 Бойчук Осип — пластовий і громадський діяч.
 Бойчук Тарас Володимирович (*23 березня 1957)  — український педагог, музикант, композитор.
 Бойчук Тарас Миколайович (*17 березня 1966)  — український педагог, вчений, доктор медичних наук, професор, академік. 
 Бойчук Тимофій Львович — живописець-монументаліст. Брат і учень М. Бойчука.
 Бойчук Юхим Васильович (1918—1991) — Маршал артилерії. Герой соціалістичної праці

 Бойчук-Щепко Анна Михайлівна — журналіст. Дочка М. Бойчука.
Українські прізвища
Прізвища на -ук